De Rally van Ivoorkust 1989, formeel 21ème Rallye Côte d'Ivoire, was de 21e editie van de rally van Ivoorkust en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 198e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Abidjan.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Iv
1989
Sport in Abidjan